— компьютерная игра в жанрах ролевого боевика и hack and slash, разработанная японской компанией Omega Force и изданная Koei Tecmo 27 октября 2016 года. Основана на манге Кэнтаро Миуры «Берсерк». Является спин-оффом серии Dynasty Warriors.

Игровой процесс 
В игре предусмотрено 3 режима: сюжетный, где выбор персонажа ограничен, как правило, Гатсом; свободный (Гатс, Гриффит, Каска, Джудо, Серпико, Ширке, Зодд, Вьяльд) и бесконечное затмение в стиле beat ’em up. Русский язык не поддерживается. 

Стандартный уровень однообразен и предлагает простые задачи: уничтожить всех врагов и достичь контрольной точки. Сложность заключается в управлении, которое ориентировано на геймпад, а также количестве противников. Гатс должен истреблять безликие толпы врагов со слабой защитой и мини-боссов — «командиров пехоты». Если в манге герой сражался со 100 воинами, то здесь количество убийств может быть более 5000 (в Steam существуют достижения 10000 и даже 100000). В состоянии берсерка можно бороться даже с Грюнбельдом и Императором Ганишкой.

Между миссиями идут кат-сцены, взятые из аниме-трилогии «Берсерк. Золотой век». Другие видео показывают арки «Чёрный мечник», «Осуждение» и «Ястреб тысячелетней империи». Многие ключевые для понимания вещи излагаются простым текстом на экране загрузки или вынесены в отдельную от основного режима энциклопедию.

Ключевые улучшения доступны строго по сюжету, за прохождение некоторых миссий выдаётся бехелит, открывающий изображения в галерее. Вне боя можно менять экипировку, а также показатели нападения, защиты и техники владения оружием с помощью найденных магических камней, колец и медальонов.

Разработка и выпуск 

Berserk and the Band of the Hawk впервые была анонсирована 12 июня 2016 года накануне выставки E3. Koei Tecmo объявила, что игра от Omega Force будет издана в Европе 24 февраля 2017 года для PS4, PS Vita и Steam. Тем, кто оформил предварительный заказ на Amazon, Best Buy, EB Games и GameStop, был доступен эксклюзив — 6 костюмов: белый и золотой мечник Гатс, золотой и чёрный ястреб Гриффит, пират и школьница Ширке. Позже вышло загружаемое дополнение — костюмы для Гатса, Каски и Ширке, а также четыре боевые лошади и набор сценариев. Каких-либо исправлений разработчики не обнародовали, несмотря на проблемы с оптимизацией, производительностью и отсутствием поддержки мыши для ПК.

Отзывы и критика 

Игра получила преимущественно смешанные отзывы. На сайте-агрегаторе Metacritic версия Berserk and the Band of the Hawk для PlayStation 4 имеет 66 баллов из 100 на основе 53 отзывов от игровых изданий; 54 балла — для версии на PC. Игра также входит в топ 100 самых популярных игр для PS4 в 2017 году, занимая 51 позицию. Средняя оценка российских изданий на Критиканство.ру составила 54 балла на базе 8 рецензий.

Примечания

Ссылки 
 .
  — трейлер Berserk and the Band of the Hawk — 21.02.2017.

Berserk
Игры для PlayStation 3
Игры для PlayStation 4
Игры для PlayStation Vita
Игры для Windows
Компьютерные игры 2016 года
Компьютерные игры-кроссоверы
Компьютерные игры в жанре тёмное фэнтези
Компьютерные игры по мотивам аниме и манги
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные игры только с однопользовательским режимом игры
Японские ролевые игры
Компьютерные игры, изданные Koei Tecmo
Компьютерные игры, разработанные Omega Force